Cândea, Cîndea:
 Constantin Cândea
 Maria Cândea
 Romulus Cândea
 Vasile Cândea
 Virgil Cândea

Cîndea 
 Cîndea-Ioan Niculiță, un deputat român

Nume de familie românești